Voici la liste des planètes mineures numérotées de 470001 à 471000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 470001 à 471000

470001-470100

470101-470200

470201-470300

470301-470400

470401-470500

470501-470600

470601-470700

470701-470800

470801-470900

470901-471000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000